Cișmea se poate referi la:

 Cișmea, Argeș
 Cișmea, Botoșani
 Cișmea, Orhei
 Cișmea, marcă de bere din Botoșani în România interbelică

Vezi și 
 Cișmeaua (dezambiguizare)
 Cișmele (dezambiguizare)

Note